Arbolito puede referirse a:

 Arbolito (s. XIX), jefe -mal llamado cacique- ranquel, conocido por haber lanceado al coronel Federico Rauch, en el combate de las Vizcacheras.
Arbolito, villancico cubano.
 Arbol, banda de Argentina de música popular (1998).
 Arbolito financiero, actor de la economía informal Argentina.
 Arbolito, localidad uruguaya del departamento de Paysandú.
 Arbolito, localidad uruguaya del departamento de Cerro Largo.